agiter / secouer en anglais ;
 Shake (1950-), est un chanteur malaisien ;
 Shake Shake Go est un groupe de musique indie folk franco-gallois.

Titres

Voir aussi